Bankautomata
Atmoszféra (mértékegység)
Adobe Type Manager
Apollo Telescope Mount
Asynchronous Transfer Mode
ATM (film, 2012)